Vojislav "Peršun" Duranović (1842—1896) bio je srpski pesnik, pisac i jedan od prvih aforističara. Rođen je 1842. u selu, nadomak Negotina. Otac mu se zvao Mateja, i bio je cenjeni lekar, dok se o majci Stojanki, osim imena, jako malo zna.

Bio je jedna od prvih generacija koje su pohađale negotinsku polu-gimnaziju. Prve korake ka pisanju, i aforizmima je ostvario baš u ovoj školi, kod profesora Petra Spasića, koji ga je podržao u ovom poduhvatu i ka daljim uspesima.

Zanimljiv je svakako podatak, da je bio dalji rod sa poznatim srpskim piscem, Lazom Lazarevićem. Iako je Duranović napisao nekoliko zbirki pesama, i veliki broj aforizama, najpoznatija zbirka pesama jeste zbirka po kojoj je i dobio svoj nadimak pod imenom "Peršun".

Sama zbirka se sastoji iz 24 pesme, koje su vrlo kratke, ali svojom dubinom pogađaju samu srž.

Spoljašnje veze 

Рођени 1842.
Умрли 1896.
Српски књижевници
Српски песници
Неготинци